Sinds de invoering van de Engelse voetbalcompetitie, de Premier League, in 1992, hebben verscheidene spelers drie goals (een hattrick) gescoord in één of meer wedstrijden. De eerste speler die hierin slaagde was de Fransman Éric Cantona. Hij maakte drie doelpunten namens Leeds United in een wedstrijd die met 5–0 werd gewonnen van Tottenham Hotspur. De Argentijn Sergio Agüero is de speler die de meeste hattricks heeft gescoord, namelijk 12. Agüero liet de Engelsman Alan Shearer (11), de topscorer aller tijden van de Premier League, op 12 januari 2020 achter zich. De Engelsman Robbie Fowler (9) volgt op een kleine afstand. 

De Engelsman Phil Foden is heden de laatste speler die erin slaagde om voor het eerst een hattrick te scoren. Op 2 oktober 2022 scoorden zowel Foden als Erling Braut Håland (diens derde, Håland lukte het eerst) een hattrick voor Manchester City in een thuiswedstrijd tegen Manchester United, die met 6–3 werd gewonnen door City. 

28 spelers hebben vier of meer doelpunten gemaakt in één wedstrijd, daarbij de Belgen Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, en de Nederlander Jimmy Floyd Hasselbaink (4). Vijf van deze 28 spelers – Alan Shearer, Andy Cole, Jermain Defoe, Dimitar Berbatov en Sergio Agüero – hebben er vijf gescoord. De Senegalees Sadio Mané heeft de snelste hattrick achter zijn naam staan, door op 16 mei 2015 tegen Aston Villa in 2 minuten en 56 seconden een hattrick te scoren voor Southampton. 

Robin van Persie en Ruud van Nistelrooij hebben van alle Nederlanders de meeste hattricks gescoord: vijf maal. Per 2 oktober 2022 werden 366 hattricks gescoord.

Hattricks

Onderstaande tabel geeft een weergaven van de hattricks die zijn gemaakt sinds de invoering van de Premier League in 1992, gerangschikt op datum.

 Statistieken correct tot 14 februari 2023

Meerdere hattricks
De onderstaande tabel bevat spelers die twee of meer hattricks hebben gescoord. Spelers wier naam vetgedrukt staat, zijn actief in de Premier League anno 2022/23.

 Statistieken correct tot 14 februari 2023

Hattricks per land
De onderstaande tabel bevat landen waarvan een speler of meerdere spelers minstens eenmaal een hattrick hebben gescoord.

Zie ook 
 Lijst van spelers in de Premier League
 Lijst van spelers met 100 of meer doelpunten in de Premier League
 Premier League Golden Boot

Hattricks
Hattricks